Det finns flera personer som heter Hans Hedberg, bland andra:
 Hans Hedberg (skulptör), svensk skulptör
 Hans Hedberg (humanist), svensk konst- och filmvetare.